Ilmarinen (fartyg) kan avse:

Ilmarinen (ångfartyg) – en finländsk hjulångare från 1833
Ilmarinen (pansarskepp) – ett finländskt örlogsfartyg